Freyseng ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Becker-Freyseng (1910–1961), deutscher Mediziner, Angeklagter im Nürnberger Ärzteprozess
 Ludwig Freyseng (1868–1943), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Freiseng